Municípios da Espanha
Corvera de Asturias
Corvera de Toranzo — na Cantábria

Desambiguações de topônimos